Stass Allie es un personaje de ficción de la serie La guerra de las galaxias.

Características

En el universo ficticio de la obra Stass era prima de la maestra jedi Adi Gallia. Como vestía casi exactamente igual, confundiendo a ojos toscos. A mediados de las Guerras Clon subió a ocupar una silla vacante en el Alto Consejo Jedi después de la muerte de su prima.

Stass era una guerrera excepcional, pero prefirió usar sus habilidades de curación uniéndose al cuerpo de curanderos jedi.

Esta Jedi fue parte de la fuerza de choque enviada a Geonosis. Durante la crisis separatista protegió a muchos oficiales y gobernadores de alto rango.

También se convirtió en una General de la Guerras Clon. 

Cuando se preparaba para ir al planeta Felucia a enviar refuerzos, Anakin Skywalker la envía al planeta Saleucami, donde muere trágicamente al ser asesinada por sus propias tropas de soldados clon cuando su vehículo explotó debido a los disparos de sus hombres una vez activada la Orden 66.

Viajes 
Coruscant
Hypori
Boz Pity
Saleucami (legado).

Personajes Jedi de Star Wars
hu:A Csillagok háborúja mellékszereplői
fi:Luettelo Star Warsin sivuhahmoista#Stass_Allie